Ла Хоја де Абахо има више значења:

 Ла Хоја де Абахо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Хоја де Абахо (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику